Михаи́л Асе́ев:
 Асеев, Михаил Васильевич (1858—1933) — крупный российский землевладелец, предприниматель, промышленник.
 Асеев, Михаил Гаврилович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7834; 26 ноября 1847.
 Асеев, Михаил Ильич (1918—1971) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.